

Cinema 
Guantanamera – film del 1995 diretto da Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabo

Musica 
Guantanamera – canzone popolare cubana
Guantanamera – album dei The Sandpipers del 1966
Guantanamera – album di Betty Curtis del 1967
Guantanamera (Remix 2000) – album di Cecilia Gayle del 1999
Guantanamera (Guajira) – singolo di Zucchero Fornaciari del 2012